Ochrolechia är ett släkte av lavar. Ochrolechia ingår i familjen Ochrolechiaceae, ordningen Pertusariales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Lavarna har skoprformig bål, insänkta apothecier och stora sporer. Bland arterna, som växer på bark, mossa och sten märks vinstenslav, örnlav och Orchrolechia parella, två färglavar som lämnar så kallad jordorselj.

Källor

Sporsäcksvampar
Ochrolechia